Rokitowiec – miejscowość w województwie łódzkim
 Rokitowiec – żleb w Dolinie Jałowieckiej w słowackich Tatrach Zachodnich 
 Rokitowiec – grzbiet Trnaca w słowackich Tatrach Zachodnich